Il doppio del torneo di tennis Montebello Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Doug Flach che hanno battuto in finale Lan Bale e Maurice Ruah 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Lan Bale /  Maurice Ruah (finale)
 Nicola Bruno /  Richard Schmidt (primo turno)

 David DiLucia /  Doug Flach (Campioni)
 Brian Joelson /  Matt Lucena (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montebello Challenger 1993